Оренбу́ргский госуда́рственный университе́т (полное название "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет») — ведущее высшее учебное заведение Оренбургской области. Член Ассоциации классических университетов России (АКУР) и Учебно-методического объединения (УМО) по классическому университетскому образованию.
{{Врезка
 | Выравнивание    = right
 | Без разрывов    = 
 | Заголовок       = Гимн Оренбургского государственногоуниверситета
 | Содержание      = 

В степном краю, в излучинах Урала,
Где вырос славный город Оренбург,
Возникла мысль и благодатной стала —
Воздвигнуть храм культуры и наук.

Грядущим поколеньям завещая
Любить Отчизну, верить в знаний свет,
Упорно все преграды сокрушая,
Здесь был основан университет.

К признанью путь всегда тернист и долог,
Идем вперёд со временем в ладу.
Объединил и стал нам очень дорог
Наш дом родной — любимый ОГУ.

Цени талант и золотые руки.
Сокровища студентам открывай.
Вспаши поля для молодой науки,
Надёжную опору в жизни дай.

Дай силы всем и чуточку везенья!
Оставь в делах больших стремлений след!
Удач тебе, побед и вдохновенья,
Наш Оренбургский университет!| Подпись = Автор текста: Ю. Д. Белоусов
Автор музыки: В. А. Литвинов
 }}

 История 
История Оренбургского государственного университета началась 14 сентября 1955 года, когда в городе Чкалове (ныне Оренбурге) было открыто вечернее отделение Куйбышевского индустриального института им. В. В. Куйбышева. Заведующим отделением назначили Павла Александровича Юдковского.В ноябре 1961 года приказом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР вечернее отделение было реорганизовано в Оренбургский филиал Куйбышевского индустриального института с двумя факультетами — механическим и электротехническим с вечерней и заочной формами обучения. Тогда же П. А. Юдковский стал директором филиала.1 января 1971 года Оренбургский филиал Куйбышевского политехнического института был преобразован в Оренбургский политехнический институт. Первым ректором был назначен Александр Адольфович Бурба (1971—1983 гг.).

Затем ректорами института были Рамзес Талгатович Абдрашитов (1983—1987 гг.) и Анатолий Борисович Козаченко (1987—1989 гг.). В феврале 1989 года ректором был избран Виктор Анатольевич Бондаренко.

Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию от 25 октября 1994 года Оренбургский политехнический институт был переименован в Оренбургский государственный технический университет.25 января 1996 года Оренбургский государственный технический университет был переименован в Оренбургский государственный университет'.

В ноябре 2005 года в связи с истечением срока полномочий В. А. Бондаренко на должность ректора был избран Владимир Петрович Ковалевский, а в 2010 — переизбран на эту должность.

В сентябре 2015 года исполняющей обязанности ректора назначена Жанна Анатольевна Ермакова''. В январе 2016 г. назначена на должность ректора.

К 60-летию вуза, отмечавшемуся 15 сентября 2015 года, Федеральное агентство связи России выпустило художественную маркированную карточку (почтовую открытку), на которой изображено здание научной библиотеки университета.

Университет сегодня 
Оренбургский государственный университет – самое крупное учебное заведение Оренбургской области. Сегодня ВУЗ включает в себя 18 факультетов и институтов, на которых обучается свыше 20 тысяч студентов, которых обучают около 1000 профессоров и преподавателей. В университете ведется подготовка по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.

Студенты и слушатели университета проходят стажировку на предприятиях города и области. Помимо этого, здесь учителя и преподаватели могут повышать свою квалификацию. Также университет имеет тесные связи с зарубежными ВУЗами.

Ежегодно на выполнение гос. задания университет получает субсидию порядка миллиарда рублей, благодаря чему имеет возможность подготовки кадров для приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики.

Помимо основного образовательного направления ОГУ проводит «Университетские субботы» для школьников, оказывает услуги по обучению дополнительным специальностям студентов.

Учебный процесс

Студгородок

Международное сотрудничество 
Университет имеет много связей с зарубежными ВУЗами Германии, Японии, Португалии, Финляндии и некоторых других стран. 

В ОГУ функционирует Японский информационный центр, открытый в 2006 году. Основная цель Японского центра — развитие экономических, научных, культурных связей между Россией и Японией на региональном уровне, популяризация всех аспектов сотрудничества в бизнес-среде, университетском сообществе, широких кругах общественности. На базе японского информационного центра организованы курсы японского языка. 

Помимо этого, в университете функционируют центры английского, китайского, немецкого, французского и славянских языков. 

Студенты с отличной успеваемостью имеют возможность поучаствовать в программе обмена студентами и поучиться в Японии, Германии и Финляндии.

Учебные подразделения 
В составе университета 18 факультетов и институтов, включающих в себя 74 кафедры.

 Архитектурно-строительный факультет
 Кафедра автомобильных дорог и строительных материалов
 Кафедра архитектуры
 Кафедра начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики
 Кафедра строительных конструкций
 Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики
 Кафедра технологии строительного производства

 Аэрокосмический институт 
 Кафедра летательных аппаратов
 Кафедра материаловедения и технологии материалов
 Кафедра механики материалов, конструкций и машин
 Кафедра систем автоматизации производства
 Кафедра технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов
 Кафедра управления и информатики в технических системах

 Геолого-географический факультет 
 Кафедра безопасности жизнедеятельности
 Кафедра географии и регионоведения
 Кафедра геологии, геодезии и кадастра
 Кафедра экологии и природопользования

 Институт менеджмента 
 Кафедра государственного и муниципального управления
 Кафедра маркетинга и торгового дела
 Кафедра менеджмента
 Кафедра прикладной информатики в экономике и управлении
 Кафедра таможенного дела
 Кафедра управления персоналом, сервиса и туризма

 Институт социально-гуманитарных инноваций и массмедиа 
 Кафедра дизайна
 Кафедра журналистики
 Кафедра истории
 Кафедра общей и профессиональной педагогики
 Кафедра общей психологии и психологии личности
 Кафедра рекламы, связей с общественностью и прикладной политологии
 Кафедра социальной психологии
 Кафедра философии, культурологии и социологии

 Транспортный факультет 
 Кафедра автомобильного транспорта
 Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации
 Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей

 Факультет математики и информационных технологий 
 Кафедра алгебры и дискретной математики
 Кафедра вычислительной техники и защиты информации
 Кафедра геометрии и компьютерных наук
 Кафедра информатики
 Кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем
 Кафедра прикладной математики
 Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

 Факультет общественных профессий

 Факультет повышения квалификации и переподготовки государственных и муниципальных служащих

 Факультет повышения квалификации преподавателей

 Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
 Кафедра биотехнологии животного сырья и аквакультуры
 Кафедра машин и аппаратов химических и пищевых производств
 Кафедра пищевой биотехнологии
 Кафедра технологии пищевых производств
 Кафедра физического воспитания

 Факультет профессиональной подготовки дипломированных специалистов

 Факультет филологии 
 Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка
 Кафедра иностранных языков
 Кафедра немецкой филологии и методики преподавания немецкого языка
 Кафедра романской филологии и методики преподавания французского языка
 Кафедра русской филологии и методики преподавания русского языка
 Кафедра теории и практики перевода

 Физический факультет 
 Кафедра биофизики и физики конденсированного состояния
 Кафедра медико-биологической техники
 Кафедра радиофизики и электроники
 Кафедра физики и методики преподавания физики

 Финансово-экономический факультет 
 Кафедра банковского дела и страхования
 Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
 Кафедра математических методов и моделей в экономике
 Кафедра статистики и эконометрики
 Кафедра финансов
 Кафедра экономического управления организацией
 Кафедра экономической теории, региональной и отраслевой экономики

 Химико-биологический факультет 
 Кафедра биологии и почвоведения
 Кафедра биохимии и микробиологии
 Кафедра химии

 Электроэнергетический факультет 
 Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники
 Кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной техники
 Кафедра электро- и теплоэнергетики

 Юридический факультет 
 Кафедра административного и финансового права
 Кафедра гражданского права и процесса
 Кафедра организации судебной и прокурорско-следственной деятельности
 Кафедра теории государства и права и конституционного права
 Кафедра уголовного права
 Кафедра уголовного процесса и криминалистики

 Филиалы и колледжи 
 Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
 Кумертауский филиал ОГУ
 Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
 Университетский колледж ОГУ
 Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ

Ректоры 
 Бурба Александр Адольфович (1971—1983)
 Абдрашитов Рамзес Талгатович (1983—1987)
 Козаченко Анатолий Борисович (1987—1989)
 Бондаренко Виктор Анатольевич (1989—2006)
 Ковалевский Владимир Петрович (2006—2015)
 Ермакова Жанна Анатольевна (2015—2020)
 и. о. ректора Мирошников Сергей Александрович (с 2020)

Символика

Фирменный знак 
Фирменный знак университета представляет собой стилизованно изображение «мыслящего человека» (шрифтовой элемент), который возвышается над ступенями знаний (изобразительный элемент). Шрифтовой элемент ОГУ — это начальные буквы названия учреждения. Буква О символизирует голову «человека». Лигатура букв Г и У символизирует плечи и руки «человека». Изобразительный элемент олицетворяет ступени развития, стремление к возвышению знаний, мысли и духа. У каждой последующей ступени увеличивается толщина на определенное расстояние (модульный шаг), что подчеркивает накопленный опыт и знания; расстояние между ступенями, наоборот, уменьшается при движении вверх. Композиция знака центрична, но имеет тенденцию к движению вперед и развитию (асимметричная композиция «мыслящего человека» и начальная ступень).

Гимн 
Гимн ОГУ написан Ю. Д. Белоусовым на музыку В. А. Литвинова.

Примечания

Ссылки 
 
 

Университеты Оренбурга
Ассоциация классических университетов России